

Astronomia
Lyra, costellazione dell'emisfero nord

Musica
Lira (strumento musicale), cordofono a pizzico
Lyra bastarda, termine usato per riferirsi alla viola di bordone
Lyra da gamba, altra forma per lira da gamba
Lyra-Glockenspiel, tipo di glockenspiel portatile
Lyra organizzata, strumento composto, formato da una ghironda e un piccolo organo
Lyra perfecta, sinonimo di lira da gamba
Lyra tedesca, sinonimo di ghironda
Lyra viol, un tipo di viola da gamba inglese

Altro
Lyra Belacqua, protagonista della trilogia Queste oscure materie, di Philip Pullman
Lyra, personaggio di Fullmetal Alchemist
Lyra, personaggio dei fumetti Marvel Comics
Lyra, personaggio dei Pokémon
Lyra, razzo vettore italiano derivato da Vega ed attualmente in sviluppo
Lyra, azienda produttrice di articoli di cancelleria

Pagine correlate 
Lira